Antioch – męskie imię greckie

Miejscowości w USA:
 Antioch – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Antioch – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Antioch – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Antioch - dzielnica miasta Nashville, położona w południowej części hrabstwa Davidson w stanie Tennessee

Gminy w USA:
 Antioch (ang. Antioch Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Antioch (ang. Antioch Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Antioch (ang. Antioch Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Antioch (ang. Antioch Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Antioch (ang. Antioch Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hoke
 Antioch (ang. Antioch Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes

de:Antioch
en:Antioch (disambiguation)
it:Antiochia